Chalcis antico toponimo che indica
 Calcide – città della Grecia
 Qinnasrin – città della Siria